Karabük ou Carabuque é uma província () do norte da Turquia, situada na região (bölge) do Mar Negro (em turco: Doğu Anadolu Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).

Províncias da Turquia
Províncias da Região do Mar Negro
Estados e territórios fundados em 1995